Па́вел Симоне́нко:
 Симоненко, Павел Кондратьевич (1915—1980) — старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Симоненко, Павел Романович (1920—1976) — полный кавалер ордена Славы.